Манія може означати:
 Ма́нія — хворобливий стан психіки, для якого характерне зосередження свідомості й почуттів на якійсь одній ідеї.
 Ма́нія — в переносному значенні: сильна пристрасть, потяг до чогось (напр. графоманія).
 Манія — у давньоримській міфології мати ларів, уособлення божевілля, страховисько, яким лякали дітей.
 Манія́ — діалектне слово, синонім до «мана», тобто «примара», «ілюзія».
 Манія́ — червона фарба (сурик чи кошеніль).

У складних словах 
 «…манія» — друга частина складного слова, що означає пристрасть, любов до того, що виражено в першій частині слова (графоманія, наркоманія, тощо).

Фільми 
 «Манія величі» — фільм

Примітки